Schtschazinka steht für:
 Schtschazinka (Mahiljou), Dorf im Rajon Mahiljou, Mahiljouskaja Woblasz
 Schtschazinka (Tscherykau), Dorf im Rajon Tscherykau, Mahiljouskaja Woblasz

 Schtschazinka (See), See im Becken des Sosch, Rajon Mahiljou, Mahiljouskaja Woblasz
 Schtschazinka (Fluss), Nebenfluss der Wiltschanka im Becken der Dnepr, Mahiljouskaja Woblasz

Siehe auch:
 Schtschetinka